Teigen kan avse:

 Bjørnar Teigen (född 1971), norsk skådespelare, regissör och dramatiker
 Chrissy Teigen (född 1985), amerikansk modell, TV-personlighet, författare och entreprenör
 Jahn Teigen (1949–2020), norsk musiker
 Karl Halvor Teigen (född 1941), norsk professor i psykologi
 Noralv Teigen (1932–2017), norsk skådespelare
 Ole Teigen (aktiv på 1910)-talet), norsk målare

Norska efternamn